Дага — кинжал для левой руки при фехтовании шпагой.
 Дага, или Дагана — город в Бутане.
 Дага, или Дагана — дзонгхаг в Бутане.
 Дага — одна из 9 исторических провинций Бутана.
 Дага, Федерика (род. 1976) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.

См. также 
 Даг